Пуебла може да се отнася за:

 Пуебла (щат), един от щатите на Мексико.
 Пуебла, столицата на горния щат